Алексей Григорьевич Кругляк (9 декабря 1975 — 16 мая 2017) — украинский фехтовальщик, участник Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

Биография 
Кругляк принимал участие в чемпионате Европы по фехтованию 1998 в Пловдиве, где в 1/4 финала проиграл венгру Марку Марси 15:3. В том же году Кругляк получил травму. В Киеве во время тренировке клинок соперника прошёл ему под мышку. Тем не менее, спортсмен восстановился и принял участие в Олимпийских играх.

Ни Играх в Сиднее Кругляк выступал в индивидуальном и командном турнире на рапирах. В первом раунде личного первенства он победил со счётом 15:9 соотечественника Алексея Брызгалова, но в следующем раунде уступил немцу Ральфу Биссдорфу. В командном первенстве Украина заняла пятое место.

Алексей Кругляк умер 16 мая 2017 года, похороны состоялись на следующий день на Байковом кладбище.

Примечания 

Фехтовальщики Украины
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Похороненные на Байковом кладбище